Goba je lahko:
 goba oz. gliva
 rahel, gobast kvadrast predmet za brisanje table
 predmet za pomivanje posode (pogosteje gobica)
 oblak, ki nastane po eksploziji atomske bombe in spominja na gobo
 Velika Goba - naselje v Sloveniji
 Mala Goba - naselje v Sloveniji